Сос-дель-Рей-Като́лико (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 216,62 км². Население — 690 человек (на 2009 год). Расстояние — 123 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы